Karabiner bezeichnet:
 ein leichtes Gewehr der Reiterei, das im 17. Jahrhundert erstmals genutzt wurde, siehe Karabiner
 einen Haken mit Verschluss, kurz für Karabinerhaken

Siehe auch:
 Carabinieri
 Carabiniere, ein Schiffsname, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Carabiniere
 Jagdkarabiner
 Karabiniers (Militärische Einheit)